Суперлига Колумбии 2015 года () — 4-й розыгрыш Суперлиги Колумбии, в котором встречались чемпион Апертуры 2014 «Атлетико Насьональ» и чемпион Финалисасьон 2014 «Санта-Фе». Первый матч состоялся 24 января 2015 года, ответный — 27 января.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперлига Колумбии 2015 на сайте soccerway.com
 Santa Fe venció 2-0 a Nacional y es el campeón de la Superliga

2015
Матчи ФК «Атлетико Насьональ»
Матчи ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2015 году
Январь 2015 года
События 24 января
События 27 января
Спортивные соревнования в Медельине
Спортивные соревнования в Боготе